Les termes  peuvent désigner :

 Holy Mountain, le titre du deuxième album du groupe Sleep ;
 The Holy Mountain, le titre en anglais du film La Montagne sacrée, d'Alejandro Jodorowsky ;
 Holy Mountain, un label américain ;
 , un groupe de rock psychédélique écossais ;
 Holy Mountains, un titre réalisé par le groupe System of a Down et faisant partie de l'album Hypnotize.

Références

Voir aussi 
 Montagne sacrée (homonymie)